Hanaa El Idrissi (Salé, 8 januari 1987) is een Marokkaanse zangeres.

El Idrissi nam in 2006 deel aan de Arabische versie van Star Academy in Beiroet, Libanon.

Marokkaans zanger